Bojana je lahko: 
 Bojana, žensko osebno ime 
 Bojana, naselje na hrvaškem 
 Bojana (reka) - reka v Albaniji in Črni gori